Николай Волчков:
 Волчков, Николай Николаевич (1910—2003) — советский, русский и таджикский актёр театра и кино.
 Волчков, Николай Яковлевич (1924—1994) — полный кавалер ордена Славы.